Алькоркон:

 Алькоркон — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 «Алькоркон» — испанский футбольный клуб из города Алькоркон.